Меканиксбург има више значења:
 Меканиксбург (Илиноис)
 Меканиксбург (Охајо)
 Меканиксбург (Пенсилванија)